Cidadelhe pode ser:

 Cidadelhe - freguesia no concelho de Mesão Frio, Portugal
 Cidadelhe - freguesia no concelho de Pinhel, Portugal

Desambiguação